

Toponymes

Combes est une commune américaine dans l'état du Texas.

Combes est une commune française du département de l'Hérault.
 Les Combes est une commune française du département du Doubs.

Les Combes est un hameau de la commune d'Introd, en Vallée d'Aoste, lieu de vacances du Pape Jean-Paul II.

Patronyme 

 
 Antoine Combes, gouverneur colonial français du Soudan de 1884 à 1885.
 Benjamin de Combes (c. 1649 - 1710), officier de marine et ingénieur militaire français.
 Bernard Combes (1961-), homme politique français.
 Caroline Combes (1972-), comédienne française spécialisée dans le doublage.
 Charles Combes (1801-1872), ingénieur polytechnicien, professeur à l'École des Mines.
 Claude Combes (1935-2021), chercheur français (biologiste et parasitologue).
 Clément Combes, (1839-1922), archevêque de Carthage et archevêque d’Alger.
 Émile Combes (1835-1921), homme politique français.
 François Combes (1816-1890), historien et professeur d'histoire de l'université de Bordeaux.
 Françoise Combes (1952-), astrophysicienne française.
 Joseph Marie Combes (1793-1867), homme politique français.
 Martin Combes (1995-), acteur français.
 
 Michel-Alain Combes (1942-), astronome qui a donné son nom à l'astéroïde (3446) Combes.
 Raoul Combes (1883-1964), botaniste français.
 René Combes (né en 1937), marathonien français.
 Fernand Combes, peintre français.
 Fernand Combe, outilleur parisien.

Voir aussi 
 Combs-la-Ville, ville de Seine-et-Marne.
 
 
 
Patronyme français
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France